Articolotre – trasmissione tv
 Articolo 3 – associazione di magistrati italiani, vedi Associazione nazionale magistrati